Jessie Volt (Bordeus, 29 de març de 1990) és una actriu pornogràfica de nacionalitat francesa.

Biografia 
Va ser a França on va començar la seva carrera com a actriu pornogràfica en 2010, amb 20 anys d'edat. Aquí coneixeria al realitzador John B. Root, amb qui va gravar els seus primers treballs i la va impulsar a la indústria pornogràfica estatunidenca.

Des dels seus començaments, com a actriu ha treballat per a estudis tant europeus, del qual destaca el francès Marc Dorcel Fantasies i l'espanyola Private, com les estatunidenques Evil Angel, 21Sextury, Le Wood Productions, Jules Jordan Video, SexArt, 3rd Degree, Naughty America, Brazzers, Girlfriends Films, Adam & Eve o Digital Playground.

Donat la demanda de treball que rep en tots dos extrems de l'Atlàntic, Volt està representada a Europa per l'agència eròtica Brill Babes i als Estats Units per Mark Spiglar.

En 2012 es va alçar amb el guardó a la Millor actriu europea als Premis Galaxy. Participà en grans produccions (Marc Dorcel, Jacquie et Michel Elite) com Les Filles du Châtelain (2015) dirigida per Tony Carrera amb Chloé Lacourt, Anna Polina o la francoamericana  Californique al costat d'un altre compatriota francès Lou Charmelle, així com de grans noms del porno nord-americà com Tori Black,Andy San Dimas o Nikki Benz,.

El 2017, va aparèixer al costat d'Anna Polina i Cara Saint-Germain al clip "Vitrine" del raper Vald. També apareix en un episodi de "Hard Corner" del youtuber Benzaie i un episodi sobre coits en versió suau amb el youtuber Will Soleil.

Referències

Enllaços externs 
 
 

Actors pornogràfics francesos
Actors pornogràfics canadencs
Artistes bordelesos
Naixements del 1990